Phallodriloides pinnularis är en ringmaskart som beskrevs av Erséus 1992. Phallodriloides pinnularis ingår i släktet Phallodriloides och familjen glattmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Glattmaskar
pinnularis